Лена може бити:
 Лена (име), женско име
 Лена (река), река у Сибиру
 Лена (Бергамо), насеље у Италији
или:
 Lenna